Jan Starý est un nom porté par : 

 Jan Starý (hockey sur glace) (1986-), hockeyeur tchèque
 Jan Starý (football) (1884-?,) footballeur bohémien